David Óistrakh (Odessa, 1908 - Amsterdam, 1974), violinista soviètic 
 Igor Óistrakh (Odessa, 1931 - Moscou, 2021), violinista soviètic